Вау-и-Дейес — албанский топоним. Может означать:

 Вау-и-Дейес — город.
  — муниципалитет.
  — водохранилище.
 ГЭС Вау-и-Дейес